Jiang är den gemensamma stavningen med latinska alfabetet av flera kinesiska efternamn (släktnamn) med något olika standardkinesiskt uttal. Med uttalet Jiāng efter pinyin-systemet finns namnen 姜, som betyder ingefära, och 江, som betyder älv eller flod. Med uttalet Jiǎng finns namnet 蒋, som inte har annan betydelse än som efternamn. Med äldre och taiwanesisk transkription kan namnen skrivas Chiang, och flera personer med dessa namn är kända i västvärlden med detta skrivsätt. Detta gäller framför allt nationalistledaren Chiang Kai-shek (蒋介石, pinyin  Jiǎng Jièshí) och hans familj.

Jiang förekommer även som förnamn för både män och kvinnor. För den 31 december 2014 finns följande upplysningar om antal personer bosatta i Sverige:
 personer med Jiang som efternamn 328
 kvinnor med Jiang som förnamn 20
 därav som tilltalsnamn (första förnamn) 2
 män med Jiang som förnamn 16
 därav som tilltalsnamn (första förnamn) 10
Att döma av övriga namn är bärare av namnet i Sverige till största delen invandrare.

Personer med efternamnet Jiang
Personer utan angiven nationalitet är från Kina
Män
 Jiang He (född 1949), poet
 Kai Johan Jiang (född 1965), företagsledare med intressen i Sverige
 Jiang Jieshi, vanligen Chiang Kai-shek (1887–1975), nationalistisk militär och politiker, president på Taiwan
 Jiang Kui (1155–1221), poet, kompositör och kalligraf
 Jiang Lin (född 1981), bågskytt
 Jiang Rong (född 1946), författare, pseudonym för Lü Jiamin
 Jiang Zemin (1926-2022), politiker, Kinas president 1993–2003
Kvinnor
 Jiang Cuihua (född 1975), tävlingscyklist
 Jiang Qing (1914–1991), Mao Zedongs fjärde hustru, kommunistisk politiker
 Jiang Tingting (född 1986), konstsimmare
 Jiang Wenwen (född 1986), konstsimmare
 Jiang Yonghua (född 1973), tävlingscyklist
 Jiang Yuyuan (född 1991), gymnast

Se även
 Jiang (auktor), auktorsförteckning

Referenser

Noter 

Kinesiska efternamn